Pudrición puede hacer referencia a:
 En biología, la descomposición
 En informática, la pudrición del software